Roger Hesling, homme politique français.
 Édouard Hesling,  gouverneur de la Haute-Volta

Voir aussi 
 Hessling
 Heslington

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain